Le cabernet d'Anjou est un vin rosé français d'appellation d'origine contrôlée.

Vin primeur
Vignoble du Val-de-Loire
Vin AOC de la vallée de la Loire